Анто́нио Аугу́сто Интреччала́льи () в монашестве Антоний Иисуса (; 18 февраля 1852, Монте-Компатри, Папская область — 19 сентября 1924, Монреале, Итальянское королевство) —  иерарх Римско-католической церкви — 33-й архиепископ Монреале, 6-й  с титулом монсеньор, 4-й епископ Кальтаниссетты, священник и монах ордена босых братьев Блаженнейшей Девы Марии с горы Кармил (O.C.D.), досточтимый.

Биография

Ранние годы и монашество 
Антонио Аугусто Интреччалальи родился в Монте-Компатри, небольшом городке близ Рима, 18 февраля 1852 года. Он был первым ребёнком в семье Джузеппе Интреччалальи и Аннунциаты, урождённой Раффаэлли, после которого у родителей родились ещё девять детей. В десять лет был допущен до первого причастия. На шестнадцатом году получил таинство конфирмации.

В 1867 году вступил в орден босых братьев Блаженнейшей Девы Марии с горы Кармил и поступил в новициат в монастыре Санта-Мария-делла-Скала в Риме, взяв новое имя Антония Иисуса. В следующем году, 20 января, принёс временные монашеские обеты.

Для получения образования был направлен в семинарию в монастыре Санта-Тереза в Капрароле, где изучал философию и теологию. В 1872 году монастырь был упразднён светскими властями. Семинария продолжила работу на чердаке палаццо Фарнезе. Для студентов и преподавателей это были годы испытаний, которые Антонио Аугусто преодолевал с оптимизмом. По окончании семинарии в его характеристике к рукоположению, кроме усердия и безупречного поведения, был указан позитивный характер. 22 мая 1875 года в соборе  в Чивита-Кастеллана он был рукоположен в священники.

Во время пребывания в монастыре Санта-Мария-делла-Виттория в Риме, Антонио Аугусто завершил образование в Григорианском университете. Некоторое время после этого служил при возвращённом ордену монастыре Санта-Тереза в Капрароле. В 1883—1885 годы был приором монастыря Сан-Сильвестро в Монте-Компатри. Затем дважды избирался приором монастыря Санта-Мария-делла-Скала в Риме: в 1885—1888 и 1888—1891 годах.

Антонио Аугусто был избран и прослужил три срока на посту провинциала Римской провинции ордена босых братьев Блаженнейшей Девы Марии с горы Кармил: с 1891 по 1894, с 1897 по 1900 и с 1903 по 1906 годы. За это время он построил дормиторий для семинаристов-теологов в семинарии в Монте-Компатри и школу для аспирантов в . В 1893 году основал монастырь Мадонна дель Кармине в Чепрано. В 1906 году добился возвращения ордену старой . С 1900 по 1903 год был также провинциальным адвокатом ордена. С 1902 по 1907 год — генеральным постулатором по вопросам беатификации и канонизации членов ордена.

Служение в курии 
Антонио Аугусто был сторонником церковной реформы святого папы Пия X. В 1896 году он был назначен консультантом конгрегации епископов и монахов, затем консультантом священной конгрегации обрядов, неоднократно назначался апостольским визитатором в новые монашеские институты и епархиальные семинарии.

В этот период и за время своего архиерейского служения им была оказана помощь в утверждении общества Божественного Спасителя (S.D.S.),  (S.A.C.),  (F.M.C.), конгрегации сестёр капуцинок Непорочной из Лурда (S.C.I.L.), института сестёр облаток Божественной любви (O.D.A.),  (O.S.F.) и  (S.C.I.C.).

Талант конфессионала помогал ему в общении со многими основателями институтов посвящённой жизни. Антонио Аугусто был духовником святой Франчески Саверии Кабрини и блаженной Терезы фон Вюлленвебер. Он был другом и советником блаженной Терезы Аделаиды Манетти и досточтимого .

Епископство и поздние годы 
Несмотря на протекцию святого папы Пия X, Антонио Аугусто не был избран генеральным приором ордена босых братьев Блаженнейшей Девы Марии с горы Кармил на капитуле в Риме 20 апреля 1907 года. «Они не захотели его, в таком случае, я забираю его себе», — сказал папа и в тот же день назначил Антонио Аугусто епископом Кальтаниссетты. Узнав о своём назначении, Антонио Аугусто стал умолять святого папу Пия X уволить его от этой чести. «Никогда прежде я не служил епископом», — сказал он, исчерпав все аргументы. «Как и я никогда прежде не служил папой», — ответил понтифик. 24 июля 1907 года состоялось наречение Антонио Аугусто в епископы Кальтаниссетты, 28 июля — хиротония.

В своем первом послании, обращаясь к пастве, он сказал: «Я пришёл, чтобы жить среди вас, разделяя ваши радости и скорби». Преодолевать конфликты между епархиальными священниками Антонио Аугусто помогало чувство юмора. «Меня зовут Интреччалальи (прим. авт. — с ит. плетельщик)», — говорил он, — «и как бы я хотел переплести сердца своих священников». Новый епископ много заботился о благоустройстве епархии и благосостоянии паствы. В 1912 году им была устроена епархиальная семинария. Под его духовным руководством начали своё служение Антоньетта Маццоне и .

24 июля 1911 года Антонио Аугусто был назначен апостольским администратором Монреале. 16 марта 1914 года — титулярным архиепископом Сардики и преемником на кафедре Монреале, на которую он взошел 31 июля 1919 года. Здесь ему пришлось решать не только проблемы епархиального духовенства и прихожан, но и противостоять попыткам мафии превратить церковные приходы в предмет торговли. Он говорил: «Эти люди не знают, что значит быть епископом. Я никогда не нарушу своих обязанностей и не изменю ни справедливости, ни милосердию. Они могут забрать мою жизнь, но не душу!»

С возрастом состояние здоровья архиепископа ухудшилось. Врачи посоветовали ему покой и свежий воздух. В начале июня 1924 года он прибыл в Монте-Компарти, но по случаю VIII Национального евхаристического конгресса, в сентябре того же года вернулся в Палермо. Антонио Аугусто Интреччалальи, или Антоний Иисуса тихо скончался в Палермо 19 сентября 1924 года.

Процесс 
Почитание «святого архиерея», как прозвал его народ, продолжилось и после смерти. Антонио Аугусто был похоронен в часовне  (F.S.A.) на кладбище в Монреале. В 1936 году его останки были перенесены в капеллу Святых Даров в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. При гробнице покойному архиепископу совершают поминальные службы.

Заявителями на процессе по причислению Антонио Аугусто к лику блаженных выступили монахи ордена босых братьев Блаженнейшей Девы Марии с горы Кармил из монастыря Сан-Сильвестро в Монте-Компатре и епархиальная курия в Монреале. Информационный процесс был открыт в 1952 году и закрыт через два года. Апостольский процесс был открыт в 1975 году и также закрыт через два года. Декрет о признании обоих процессов был издан в 1982 году. Святой папа Иоанн Павел II декретом от 22 января 1991 года признал добродетели кандидата совершёнными в героической степени, вслед за чем ему был присвоен титул досточтимого.

Примечания

Литература

Биографии

Сочинения

Ссылки 
  
  
  

 

Архиепископы Италии
Кармелиты